Вълчев може да се отнася за:
 Александър Вълчев (1941-2012), български музеен деец
 Божин Вълчев (?), български революционер
 Даниел Вълчев (р. 1962), български политик
 Димитър Вълчев (политик) (1899 – 1988) – български политик
 Димитър Вълчев (1929 – 1995) – български композитор
 Еньо Вълчев (р. 1936), български борец
 Иван Вълчев, няколко души с това име
 Илия Вълчев (?), български революционер
 Кирил Вълчев (р. 1973), български журналист
 Мико Вълчев (р. 1947), български общественик
 Михаил Вълчев (р. 1956), български футболист
 Мишо Вълчев (1919-1993), български политик
 Найден Вълчев (р. 1927), български писател
 Никола Вълчев (1871-1903), български революционер
 Пахомий (Вълчев) (1922-2008), български духовник
 Силян Вълчев (1857-?), български революционер
 Стойко Вълчев (р. 1971), български автомобилен състезател

Български фамилни имена